Brideshead Revisited (boek), een boek van Evelyn Waugh
Brideshead Revisited (televisieserie), een Britse televisieserie uit 1981
Brideshead Revisited (film), een film uit 2008